

Carriera

Club 
Il 1º luglio 2019 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra rumena del .

Altri progetti

Collegamenti esterni